Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні — регулярні змагання в приміщенні, що проводяться Світовою легкою атлетикою.

Серед усіх легкоатлетичних змагань вважаються найбільш значущими легкоатлетичними стартами в приміщенні.

Історія 

Перша світова першість з легкої атлетики в приміщенні, яка мала назву «Всесвітні легкоатлетичні ігри в приміщенні» через експериментальний статус цього змагання на той час, була проведена в 1985 році в Парижі. Починаючи з наступних змагань, проведених у 1987 році, світова легкоатлетична першість у приміщенні офіційно іменується «Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні».

У першій першості взяло участь 319 спортсменів з 69 країн. Вони розігрували медалі у 24 дисциплінах. Надалі кількість країн та учасників зростала. Рекордним за кількістю учасників (712) залишається чемпіонат світу 1997 року, а за кількістю країн-учасниць (171) — чемпіонат світу 2015 року.

На сьогодні медалі світової першості в приміщенні розігруються у 13 дисциплінах серед чоловіків та в аналогічній кількості дисциплін у жінок, з єдиною відмінністю у багатоборстві: семиборство — для чоловіків та п'ятиборство — для жінок. Серед 14 дисциплін — 9 (біг на 60, 400, 800, 1500, 3000 метрів, 60 метрів з бар'єрами, стрибки у висоту та довжину, штовхання ядра) були представлені в чоловічій та жіночій програмах на всіх першостях. Крім цього, на всіх чемпіонатах були представлені у чоловіків стрибки з жердиною та потрійний стрибок.

Зміни, яких зазнавала програма чемпіонату світу в приміщенні, зводились до наступного:
 1991 — включення чоловічої та жіночої естафет 4х400 метрів;
 1993:
 включення жіночого потрійного стрибка (на чемпіонаті 1991 року виступи жінок в цій дисципліні були показовими);
 включення до чоловічої та жіночої програми комбінованих естафет (800+200+200+400 метрів) як показової дисципліни — хоча на наступних чемпіонатах ця естафета представлена ніколи не була;
 1995:
 виключення спортивної ходьби з програми чемпіонату (востаннє медалі на дистанції 5000 метрів у чоловіків та 3000 метрів у жінок були розіграні 1993 року);
 включення чоловічого семиборства та жіночого п'ятиборства (на чемпіонаті 1993 року виступи чоловіків та жінок в багатоборстві були показовими);
 1997 — включення жіночих стрибків з жердиною;
 2006 — виключення у чоловіків та жінок бігу на 200 метрів (востаннє медалі на цій дистанції були розіграні 2004 року), що було зроблено через нерівні умови бігу для атлетів (з огляду на крутість віражів, атлети, які бігли по першим доріжкам, мали набагато менше шансів виграти забіги у порівнянні з тими, хто біг по зовнішнім доріжкам).

Чемпіонати

Медальний залік 

 Інформація наведена по чемпіонат-2018 включно.
 Колишні країни позначені курсивом.

Мультимедалісти 

Інформація нижче наведена по чемпіонат світу-2018 включно відносно атлетів, які вибороли 5 або більше медалей.

Чоловіки

Жінки

Спортсмени з найбільшою кількістю участей 

Нижче перелічені спортсмени, які брали участь на 7 або більше чемпіонатах світу в приміщенні за період включно по чемпіонат-2018.

Чоловіки

Жінки

Див. також 

 Україна на чемпіонатах світу з легкої атлетики в приміщенні
 Чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні
 Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні
 Чемпіонат СРСР з легкої атлетики в приміщенні

Примітки

Джерела 

 Статистика чемпіонатів світу в приміщенні на сайті Світової легкої атлетики 
 Статистичний довідник чемпіонатів світу з легкої атлетики в приміщенні 1985-2018 

Засновані 1985